Heere steht für:

 Heere, Gemeinde in Niedersachsen
 Plural von Heer, Landstreitkräfte

Heere ist der Familienname von:
 Gerald Heere (* 1979), Politiker von Bündnis 90/Die Grünen
 Lucas de Heere (1534–1584), flämischer Maler, Poet und Dichter

Siehe auch:
 Here
 Heeren